Евгений Дмитриевич Чертов (род. 4 августа 1952, село Новосильское, Воронежская область) — , профессор, депутат Воронежской областной думы, бывший ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий.

В 1974 году окончил Воронежский технологический институт (квалификация «инженер — механик»).
 
Трудовую деятельность начал в 1973 году в должности старшего техника в Воронежском технологическом институте.
 
В 1976—1979 годах — проходил обучение в аспирантуре.

В 1979—1988 годах — ассистент, доцент кафедры «Теории механизмов, деталей машин и подъемно-транспортных приспособлений» Воронежского технологического института.
 
В 1985—1988 годах — декан заочного факультета Воронежского технологического института.

В 1988—1991 годах — проректор по заочному и вечернему обучению Воронежского технологического института.
 
В 1991 по 2008 годах — проректор по учебной работе Воронежского технологического института.

В 2008 по 2019 годах — ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий.
 
С сентября 2015 года — депутат Воронежской областной думы VI созыва, председатель Комитета по образованию, науке и молодёжной политике.

Награды 
 Почётный работник высшего профессионального образования РФ
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Примечания 

Выпускники Воронежского университета инженерных технологий
Преподаватели Воронежского университета инженерных технологий
Ректоры Воронежского университета инженерных технологий
Депутаты Воронежской областной думы
Доктора технических наук
Члены «Единой России»